Татищев, Владимир Татищев, Владимир Константинович (1874—1934) — российский театральный художник, актёр, режиссёр; заслуженный артист РСФСР (1933)
 Татищев, Владимир Сергеевич (1865—1928) — чиновник особых поручений Министерства финансов.